

Lokalizacje

Austria 
 Gattendorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See

Niemcy 
 Gattendorf – dzielnica gminy Perasdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Gattendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof